zepto (symbole z) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10, soit un millième de milliardième de milliardième de l'unité préfixée.

Adopté en 1991, il provient du latin septem, sept, car égal à .

Voir aussi 

 zetta

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure
7 (nombre)